Айба́ — река в России, протекает в Тугулымском городском округе Свердловской области. Устье реки находится по левому берегу протоки реки Пышма на высоте 56 м над уровнем моря. Длина реки составляет 44 км. Площадь водосборного бассейна — 310 км².

Этимология 
Название реки происходит от татарского слова «әйбәт» — «хороший», «славный».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пышма от Белоярского гидроузла и до устья, без реки Рефт от истока до Рефтинского гидроузла, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010502212111200008270.

Населённые пункты 
 Щелконогова;
 Тямкина;
 Юшкова;
 Золотова;
 Колобова;
 Лучинкино;
 Филина.

Примечания 

Притоки Пышмы
Реки Тугулымского городского округа